Влади́мир Анато́льевич Кама́нцев () — российский следж-хоккеист. Вратарь сборной России по следж-хоккею. Серебряный призёр Паралимпийских игр в Сочи, на которых занял второе место по проценту отражённых бросков после американца Стивена Кэша. Двукратный серебряный призёр чемпионата страны (2011, 2012), победитель и лучший вратарь первенства России 2014. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
После окончания школы Владимир Каманцев был призван на службу в ряды Вооружённых сил России. Он выбрал десант, разведку; о своём выборе Каманцев говорил: «Разведчики — народ особый, живут отдельной семьёй и всё делят поровну — радость и горе, иначе во вражеском тылу не выжить».

Участвовал во Второй чеченской войне, служа в третьем разведвзводе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. 20 февраля 2000 года под Шатоем разведгруппа, в которую входил Владимир, попала в засаду. В тяжёлом ночном бою Владимир был дважды ранен: одна пуля перебила лучевую кость на руке, а вторая, попавшая в бедро, повредила седалищный нерв. Владимир и трое его товарищей оказались в окружении: на них наседало около тридцати боевиков; однако друзья не подвели и вытащили Владимира на себе с поля боя. 1 марта 2001 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко, находившийся с рабочим визитом в Удмуртской Республике, приехал в военный госпиталь Министерства обороны РФ, где вручил рядовому Владимиру Каманцеву орден Мужества — за мужество и отвагу, проявленные в бою под Шатоем.

Ранение в ногу оказалось серьёзным и нарушило в ней циркуляцию крови. 20-летнему солдату-срочнику определили 3-ю группу инвалидности и уволили из рядов Вооружённых Сил. Владимир за десять лет перенёс около 20 операций, но ногу пришлось ампутировать. Друзья помогли ему попасть в один из реабилитационных центров Санкт-Петербурга, где он получил действенную помощь.

В 2011 году Каманцев вернулся в Ижевск; его друг Наиль Зиятдинов, заместитель председателя Фонда инвалидов и ветеранов войны Удмуртской Республики, посоветовал Владимиру заняться спортом и рекомендовал следж-хоккейный клуб «Удмуртия». С этого времени Владимир Каманцев занимается следж-хоккеем и выступает за ижевский клуб «Удмуртия».

Во время Зимних Паралимпийских игр в Сочи (2014) Владимир Каманцев в составе сборной России по следж-хоккею завоевал серебряную медаль.

Владимир Каманцев работает преподавателем Ижевского государственного технического университета.

Семья 
Женат. Жену зовут Анастасия. Сыновей зовут Алексей, Мирон, Михаил.

Фильмография 
 2020 — «Каманча и благодать» (документальный, режиссёр Владимир Герчиков)

Награды 
 Орден Мужества — Указ Президента Российской Федерации от 2000 года
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (17 марта 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи

Примечания 

Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года